Александр Иванович Овчинников (18 августа 1925 года — 1 августа 2004 года) — Орловский фотожурналист, писатель, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился 18 августа 1925 года в селе Альняш (ныне — в Чайковском районе Пермского края). В 17 лет уходит на фронт, где попадает в воздушно-десантные войска. После учебной части участвует в Днепровской воздушно-десантной операции 1943 года. Позже Александр Иванович напишет книгу «Десант над Днепром». С мая 1950 года по 1953 год — 472 истребительный авиационный полк (г. Орел). Уволился из армии в 1953 году в звании лейтенант. С 1957 года фотожурналист газеты «Орловский комсомолец», «Орловская правда». Собранные А. И. Овчинниковым исторические материалы помогли восстановить события обороны города Орла в октябре 1941 году.

В 2010 году в издательстве «Вешние воды» напечатан памятный буклет с авторскими фотографиями Александра Ивановича.

Награды 
 Знак «Парашютист СССР»
 Знак «Гвардия»
 Знак «Парашютист — отличник 10 прыжков»
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Медаль «За взятие Вены»
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «Победа над Германией»
 Медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР»
 Значок «25 лет Победы в войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР».

Библиография 
 А. И. Овчинников «Десант над Днепром» — Тула 1985 г.
 А. И. Овчинников «Десант в Орле» — 1993 г.
 А. И. Овчинников «Эхо первого салюта» — 1993 г.
 А. И. Овчинников «Земля отцов» — Орел Изд-во Орлов. гос. телерадиокомпании 1994 г.
 А. И Овчинников «Русалкины слезы» : рассказы, очерки, стихи. город Орел, 1997 г.
 А. И Овчинников «Березка милая»: стихи 1998 г.
 А. И. Овчинников «Уха под радугой» : рассказы, очерки, стихи- 2000 г.
 А. И. Овчинников «Под куполом парашюта» — типография Труд, город Орел, 2003 г.

Фотоальбомы 
 А. И. Овчинников «Город первого салюта» Приокское книжное издательство 1983 г.
 А. И. Овчинников «Земля Орловская»

Публикации 
 Книга Памяти, том восьмой, город Орел : Орелиздат, 1998 г.
 Овчинников, А. И вновь продолжается поиск. По следам книги «Десант в Орле» // Просторы России. — 1999. — 30 июля. — С. 7.

Оценки творчества 
 Есин В. Врага встретил десант: [О книге А. Овчинникова «Десант в Орле» // Орл. правда. — 1998. — 3 окт. — С. 4.
 Катанов В. Вспоминает ветеран: [О повести «Десант в Орле»] // Орл. правда. — 1994. — 9 авг.
 Николаева П. Не придуманные истории: [О книге А. Овчинникова «Десант над Днепром»] // Орл. комсомолец. — 1985. — 4 авг.
 Ляхова И. «Если бы снимки могли говорить…» // Орл. правда. — 2005. — 16 июля. — С. 4.
 Петрова Г. Гвардии рядовой / Г. Петрова // Орл. правда. — 2007. — 8 мая. — С. 6.

Семья 
Жена — Мария Васильевна Овчинникова.
Дочь — Павлова Валентина Александровна. Орловский профессиональный фотограф, Член Союза журналистов России и International Federation of Journalists. Лауреат областных, российских и международных фотовыставок, фотосалонов и конкурсов.

Примечания

Ссылки 
 Овчинников Александр Иванович (1925—2004) 
 День Памяти Александра Ивановича Овчинникова
 Александр Иванович Овчинников: фронтовик-десантник, писатель… 
 12 книг, несколько фотоальбомов, сотни фотодокументов 
 Здесь преградили путь к Москве
 Фотоальбом авторских фотографий https://www.facebook.com/groups/422335081434539/?ref=bookmarks
 https://web.archive.org/web/20181107111020/http://orelrsp.ru/articles/26-ob-aleksandre-ivanoviche-ovchinnikove.html
 Память народа https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero46970883/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3DОвчинников%26first_name%3DАлександр%26middle_name%3DИванович%26date_birth_from%3D02.08.1925%26static_hash%3D44e58c0bff0b4934a754b5bd60feaf04v7%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1&search_view_id=podvigchelovek_nagrazhdenie22056145

Фотовыставки

 Выставка фотографий «Как прекрасен мир земной». Город Орел, Орловский краеведческий музей (2016 г.).  
 Выставка фотографий «Год 1963». Город Орел, Орловский краеведческий музей (2018 г.).  

Персоналии:Воздушно-десантные войска СССР и России
Лейтенанты (СССР)
Фотожурналисты СССР